

Biografia 
Appartenente ad una illustre e potente famiglia nobile meridionale, nacque da Andrea Matteo III, 8º duca di Atri, 15 ° conte di Conversano e conte di Caserta, e da Isabella Piccolomini.  Nel 1537 fu eletto vescovo della diocesi di Melfi e Rapolla.

Paolo III lo elevò al rango di cardinale con il titolo dei Santi Silvestro e Martino ai Monti nel concistoro del 2 giugno 1542.

Fu suo nipote il quinto Generale dei Gesuiti Claudio, figlio del fratello Giannantonio Donato, 9º Duca d'Atri.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Cardinali nominati da Paolo III
Giovanni Vincenzo Acquaviva d'Aragona
Vescovi di Melfi e Rapolla